Endenees (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Endenees (dialect), een dialect van die taal